Sezona 1906/07 lige FAHL je potekala od 28. decembra do 6. marca. Moštva so igrala 12 tekem, a je potek sezone zmotil spor po smrti vodilnega strelca lige Owena McCourta, zaradi katerega sta iz lige izstopila Montreal Montagnards in Cornwall Hockey Club. V sili razmer je bilo prvenstvo podeljeno moštvu Ottawa Victorias.

Sezona
Za sezono se je ligi pridružil Morrisburg, a je bil drugorazredno moštvo in ni zmagal niti na eni tekmi.

Vrhunci
Cornwall je 15. februarja premagal Ottawa Victoriase. Za Cornwall sta nastopila McCourt in Degray, ki sta poprej igrala za Montreal Shamrocks. Moštvi sta se ponovno srečali 6. marca. Tedaj je tudi nastopil McCourt, ki pa se je zapletel v pretep na ledu in je kasneje za poškodbami pretepa umrl. Cornwall je pozneje izstopil iz lige. 

Montagnardsi so 25. februarja z dvema igralcem moštva Montreal Shamrocks premagali Cornwall s 7-3. Cornwall je zaradi tekme vložil protest, ki so ga vodilni v ligi sprejeli. Montagnardsi pa so na drugi strani zavrnili možnost ponovnega igranja tekme in so iz lige izstopili.

Končna lestvica

† Morrisburg je izostal od 4 tekem.

Izidi

‡ Tekme, od katerih je Morrisburg izostal.

Vratarji

Vodilni strelci

Glej tudi
 Federal Amateur Hockey League
 Seznam zmagovalcev Stanleyjevega pokala
 Seznam pred-NHL sezon

Viri
Glavni

1906 v hokeju na ledu
1907 v hokeju na ledu
Sezone lige FAHL